Velika nagrada Velike Britanije 1927 je bila peta in zadnja dirka Svetovnega konstruktorskega prvenstva v sezoni 1927. Odvijala se je 1. oktobra 1927 na dirkališču Brooklands.

Rezultati

Dirka

Viri
www.teamdan.com  

1927
Sezona Velikih nagrad 1927